Емонс има више значења:
 Округ Емонс (Северна Дакота)
 Емонс (Минесота)